Muhammad Kudarat, sultan van Maguindanao van 1619-1671; 
 Sultan Kudarat (Maguindanao), een gemeente in de Filipijnse provincie Maguindanao en genoemd naar de 17e-eeuwse sultan;
 Sultan Kudarat (provincie), een provincie in de Filipijnen op het zuidelijke eiland Mindanao en genoemd naar de 17e-eeuwse sultan;